Klitsche steht für:
 Klitsche (Umgangssprache), Bezeichnung etwa für einen kleinen Betrieb
 Klitsche (Jerichow), Ortschaft der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow in Sachsen-Anhalt
 Klitsche (Thümermark), Wüstung bei Lübars in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Klitsche de la Grange, italienisches Adelsgeschlecht
 Klitsch
 Klitscher (Begriffsklärung)